VM i håndbold 2015, gruppe C er gruppe C ved VM i håndbold 2015 i Qatar.

Stilling

Kampe

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Gruppe C (mænd)